Innico Caracciolo (1607–1685) – włoski kardynał, arcybiskup Neapolu w latach 1667–1685.
 Innico Caracciolo (1642–1730) – włoski kardynał, biskup Aversy w latach 1697–1730.